Amalia van Nassau-Dietz (Den Haag, 25 november 1655 - Allstedt, 16 februari 1695) was de dochter van Willem Frederik van Nassau-Dietz en Albertine Agnes van Nassau.

Op 9 januari 1656 werd zij gedoopt in de Kloosterkerk aan het Lange Voorhout in Den Haag. 

Amalia trouwde op 28 september 1690 op het Landgoed Oranjewoud van haar moeder met hertog Johan Willem III van Saksen-Eisenach (1666-1729). Op hetzelfde landgoed beviel Amalia een jaar later van hun enige kind, Willem Hendrik van Saksen-Eisenach (1691-1741), die zijn vader zou opvolgens als vorst van Saksen-Eisenach. Toen Amalia van Nassau-Dietz overleed te Allstedt in Saksen, was zij slechts negenendertig jaar oud. Na haar dood zou hertog Johan Willem nog drie maal hertrouwen. 

Huis Nassau-Dietz
Nassau-Dietz, Amalia